CEP es el acrónimo de:

 Centro de Estudios Públicos de Chile.
 Conferencia Episcopal Paraguaya.
 Conferencia Episcopal Peruana.
 Confederación Española de Policía.
 Cooperación Estructurada Permanente.
 Consejo de Educación Primaria de Uruguay.
 Error Circular Probable, un concepto de balística.
 Complex Event Processing, Procesamiento de Eventos Complejos.
 Centro de Estudiantes del Politécnico.